Borghettini – abitanti di Borghetto Lodigiano
Borghettini – abitanti di Borghetto Santo Spirito
Borghettini – abitanti di Borghetto d'Arroscia
Borghettini – abitanti di Borghetto di Vara